Un quartier chaud est un espace géographique où se concentrent des activités de prostitution.
 On appelle parfois quartier chaud un espace urbain défavorisé et considéré comme plus ou moins dangereux. En France, ils sont généralement situées dans les banlieues difficiles des grandes agglomérations.
  () est un film américain réalisé par Fritz Kiersch, sorti en 1985.